Tenisový turnaj WTA Internazionali Femminili di Tennis di Palermo 2011 se konal ve dnech 11.–18. července v italském Palermu venku na antukových dvorcích jako součást kategorie WTA International Tournaments. Odměny činily 220 000 USD.

Ženská dvouhra

Nasazení hráček 
  Flavia Pennettaová (semifinále)
  Roberta Vinciová (2. kolo)
  Sara Erraniová (čtvrtfinále)
  Klára Zakopalová (čtvrtfinále)
  Anabel Medinaová Garriguesová (vítězka)
  Cvetana Pironkovová (čtvrtfinále)
  Polona Hercogová (finále)
  Petra Cetkovská (semifinále)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráčky obdržely do soutěže divokou kartu od pořadatelů:
  Silvia Albanová
  Anna Florisová
  Anastasia Grymalská

Následující hráčky se probojovaly do soutěže z kvalifikace:
  Elena Bovinová
  Sesil Karatantčevová
  Karin Knappová
  Ani Mijačiková

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Dolní polovina 

| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= A Floris
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= C Dentoni
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=65
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=LL
| RD1-team12=| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=77
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= I-C Begu
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= ME Camerin
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=5
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= S Karatantcheva
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= R Vinci
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=8
| RD2-team01= P Cetkovská
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= P Parmentier
| RD2-score03-1=5
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= S Errani
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=5
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=LL
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= I-C Begu
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= R Vinci
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=8
| RD3-team01= P Cetkovská
| RD3-score01-1=5
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=77
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= S Errani
| RD3-score02-1=7
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=64

| RD3-seed03=5
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=1
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= I-C Begu
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=0

| RD4-seed01=8
| RD4-team01= P Cetkovská
| RD4-score01-1=5
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=5
| RD4-team02=
| RD4-score02-1=7
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3= 
}}

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (vítězky)
  Andrea Hlaváčková /  Klára Zakopalová (finále)
  Marija Kondratěvová /  Sophie Lefèvreová (semifinále)
  Sorana Cîrsteaová /  Andreja Klepačová (1. kolo)

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2011
Palermo Ladies Open